Журкин — русская фамилия. Женская форма Журкина.

Известные носители 
 Журкин, Александр Михайлович (род. 1963) — советский и эстонский футболист, тренер.
 Журкин, Виталий Владимирович (род. 1928) — российский историк, политолог-международник.
 Журкин, Игорь Викторович (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.
 
 Журкин, Юрий Дмитриевич (род. 1932) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.